Olandezul zburător se poate referi la:

 Legendă
 Olandezul zburător (legendă) (De Vliegende Hollander) – legenda marinarului 

 Muzică
 1843 Olandezul zburător – operă de Richard Wagner

 Film
 1918 Olandezul zburător – film dramatic german, mut, regia Hans Neumann
 1964 Olandezul zburător (Der fliegende Holländer) – film de operă german, regia  Joachim Herz
 1986 Olandezul zburător (Der fliegende Holländer) – film de televiziune vest-german,  regia Brian Large

 Sport
 Olandezul Zburător (vele) [Flying Dutchman (dinghy)] – clasă la campionatul mondial (olimpic) de iahting, simbol FD,  (între anii 1948—2020)